Giovanni Carnovali detto Il Piccio – pittore italiano (1804-1873)
Gino Piccio – presbitero italiano (1920-2014)
Pier Ruggero Piccio –  asso dell'aviazione italiana (1880-1965)
Vicente Mondéjar Piccio – generale filippino (1927-2015)